2 miejscowości w Polsce: 
 Niemczewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin 
 Niemczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska